Il doppio del torneo di tennis Sao Luis Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Otavio Della e Marcelo Saliola che hanno battuto in finale Luiz Mattar e Jaime Oncins 6-7, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Christer Allgårdh /  Maurice Ruah (primo turno)
 Luiz Mattar /  Jaime Oncins (finale)

 João Cunha e Silva /  Cássio Motta (semifinali)
 Lucas Arnold Ker /  Fernando Meligeni (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sao Luis Challenger 1993